Шеста словеначка бригада се може односити на:

Шеста словеначка бригада Славко Шландер, формирана 6. августа 1943. на Шипку код Камника, касније у саставу Седмог словеначког корпуса НОВЈ
Шеста словеначка бригада Иван Градник, формирана 26. априла 1943. на планини Голобар код Бовеца, касније у саставу 31. (триглавске) дивизије Деветог словеначког корпуса НОВЈ.